Thiesies ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Thiesies (1908–1993), deutscher Rugby-Union-Spieler und Trainer
 Sascha Thiesies (* 1980), deutscher Basketballspieler